Зме́йка — небольшая змея. Кроме того, слово «змейка» может означать:

Топонимы 
Населённые пункты в России:
 Змейка — деревня в Выксунском районе Нижегородской области.
 Змейка — посёлок в Минераловодском района Ставропольского края.
 Змейка — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.
Реки:
 Змейка — река в Новгородском районе Новгородской области; приток Веронды.
 Змейка — река на острове Котельный в Якутии; приток реки Глубокой (притока Балыктаха).
 Змейка — река в Изяславском районе Хмельницкой области Украины; приток Горыни.
 Змейка — река в Хостинском районе города Сочи; приток реки Кудепсты.
 Веть (Змейка) — река в Псковской области; приток Вети (притока Иссы).
 Змейка — река в Белоруссии; приток Уши.
 Змейка — река во Владимирской области; приток Шерны.
Другое:
 Змейка — гора в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.

Разное 
 Змейка — фигура пилотажа, при которой самолёт последовательно переходит из одного разворота в другой.
 Застёжка-змейка — разновидность застёжки, принципом действия напоминающая упрощённую застёжку-молнию.
 Змейка — разговорное название застёжки-молнии.
 Змейка — народное название растения вероника длиннолистная.

См. также 
 Змейка Рубика — головоломка.
 Snake (в пер. ; также «питон», «удав») — компьютерная игра, возникшая в середине или в конце 1970-х.
 Snakes (в пер. ) — трёхмерная игра для мобильных телефонов фирмы Nokia (впервые — на N-Gage) на основе старых двумерных игр типа Snake.

Примечания